Мендез има више значења:

 Мендез, Естабло (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мендез, Ла Кебрадора, Тритурасионес (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Мендез (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мендез (Мендез, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мендез (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику